Базел може бити: 

 Базел, град у Швајцарској, 
 Базел (бивши кантон), бивши кантон у Швајцарској, 
 Базел-град (нем. Basel-Stadt) и Базел-земља (нем. Basel-Landschaft), полукантон у Швајцарској, 
 Базел један, Базел два, мултилатерални економски и финансијски уговор, 
 Базел (Белгија), село у Белгији, 
 Карел де Базел, холандски архитекта,
 Де Базел, зграда у Амстердаму.